Imran Hussain est un nom pouvant désigner:

 Imran Hussain (né en 1978), homme politique britannique
  (né en 1981), homme politique indien
  (né en 1981), joueur de football pakistanais

Voir aussi
 

Hussain, Imran